Myrmecobius is een geslacht van roofbuideldieren (Dasyuromorphia). Dit geslacht bevat één soort en is daarom een monotypisch geslacht.

Taxonomie 

 Familie Myrmecobiidae
 Geslacht Myrmecobius
 Myrmecobius fasciatus - Numbat - Waterhouse, 1836

Myrmecobiidae